Taste Media est un label britannique connu pour avoir distribué les trois premiers albums de Muse.

Groupes distribués 
 Buffseeds
 Muse
 One Minute Silence
 Sundae Club

Lien externe 
  Site officiel de Taste Media

Label discographique ayant son siège au Royaume-Uni